Comme à la maison peut désigner  :
 Comme à la maison, une association de soutien à la maison de naissance des Bluets ;
 Comme à la maison, un album de Paul Personne (1992, Polydor) ;
 Comme à la maison, un album de Christophe Maé (2008, Warner Music France) ;
 Comme à la maison, une tournée de Christophe Maé.

Homonymie de titre